Matthew est un nom propre anglo-saxon, équivalent du français .

Prénom 

 Matthew Bellamy, chanteur principal du groupe de rock alternatif Muse ;
 
 Matthew Werkmeister, un acteur Australien.

Patronyme 
 Catriona Matthew, une golfeuse écossaise née en 1969 ;
 
 Scott Matthew, un chanteur-compositeur australien ;

Pseudonyme 
 King Matthew, alias Matthijs Hazeleger, membre de Bass-D & King Matthew, groupe néerlandais de musique électronique hardcore et gabber.

Musique 
 Matthew, un album de Kool Keith (2000).

Marine 
 Matthew, une réplique de caravelle (1995).

Météorologie

Toponyme 
 Île Matthew

Voir aussi 
 Variante : 

Prénom anglais
Patronyme anglais